Restinga Seca (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Sul
 Restinga Seca (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Sul